Глиняный бог:

 Глиняный бог — научно-фантастическая повесть Анатолия Днепрова.
 Глиняный бог — немой художественный фильм Николая Ларина (1918).